Виленица може бити:

 Виленица (планина), планина код Травника
 Виленица (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Виленица (презиме)